Los términos derivado o derivada pueden hacer referencia a :

 Derivado financiero o instrumento derivado, producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo.
 Derivado químico, un compuesto que deriva de uno similar a través de una reacción química.
 Derivado del petróleo, producto procesado o generado usualmente en una refinería, usando el petróleo como materia prima básica.
 En matemáticas, la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función, según cambie el valor de su variable independiente.
 Obra derivada, en términos legislativos de derechos de autor, una obra intelectual creada a partir de una o de varias ya existentes y que incluye aspectos que podrían estar sujetos a derechos de autor o al menos al reconocimiento moral y ella.